Rabiu ist der Familienname folgender Personen:

 Abdulsamad Rabiu (* 1960), nigerianischer Unternehmer und Philanthrop
 Mohammed Rabiu (* 1989), ghanaischer Fußballspieler
 Zulkifilu Rabiu (* 2002), nigerianischer Fußballspieler